Lo Shuffle (dall'inglese "strisciare i piedi per terra") era un ballo tipico degli amerindi che danzavano al ritmo di un tamburo, ora danzato principalmente su una musica elettronica.

Il termine può anche riferirsi a:

Cinema 
 Shuffle - film del 1981 di Gakuryū Ishii

Musica 
 Shuffle – modo di suonare le note "swingate", oppure ritmo della batteria equivalente
 Melbourne Shuffle – tipo di danza
 Shuffle – singolo di Masami Okui

Altro 
 Shuffle! – visual novel della Navel
 iPod shuffle – modello di iPod